Sine Missione, est le premier album du groupe néocelte Omnia, sorti en 2000. Une deuxième édition est sortie en 2002. L'album contient beaucoup d'éléments de la musique gallo-romaine. La musique d'Omnia, qui était à l'époque un groupe de théâtre historique, était utilisée pour accompagner les spectacles de combats de gladiateurs, entre autres.

La première parution de cet album était en édition limitée.

Liste des titres 

Première édition (2000)

 Sacrificium 
 Flora 
 Telethusa 
 Nox 
 Morrigan 
 Odi et Amo 
 Tartarus 
 Morpheus 
 Lesbia 
 Mars 
 Cernunnos 
 Iuno 
 Gaudia 
 Isis 
 Priapus 
 Rufa solo 

Deuxième édition (2002)

 Saltatio 
 Prayer for Apollo (Sacrificium)
 In taberna Pomona 
 Morpheus
 Odi et amo 
 Epona 
 Mars
 Morrigan
 Dionysos 
 Prayer for Isis (Isis)
 Cernunnos
 Telethusa
 Flora
 Priapus
 Mars reprise (I wanna be a legionair)

Notes et références 

Album d'Omnia
Premier album musical sorti en 2000
Rome antique dans la musique